Latchford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Latchford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Latchford – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Latchford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire